Einar Ólafsson est un nom pouvant désigner:

Einar Ólafsson, entraîneur vainqueur six fois des Úrvalsdeild karla
 (né en 1962), skieur cross country islandais

Voir aussi

Ólafsson, Einar